Asynchronous Transfer Mode, een netwerkprotocol
 atm, het eenheidssymbool voor de eenheid atmosfeer
 Geldautomaat, afkorting van Automated Teller Machine
 Het Surinaamse Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, zie Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken
 Adobe Type Manager, een softwarepakket voor lettertypebeheer
 De ICAO-code voor de luchtvaartmaatschappij Airlines of Tasmania
 De IATA-code voor het vliegveld van Altamira (Brazilië)
 De ISO 639-3-code voor de taal Ata op Nieuw-Brittannië (Papoea-Nieuw-Guinea)
 Azienda Trasporti Milanesi, het openbaarvervoersbedrijf van Milaan
 Azienda Trasporti di Messina, het openbaarvervoersbedrijf van Messina
 Autoritat del Transport Metropolità, de openbaarvervoersautoriteit van Barcelona
 Access to Music, een groep van 9 hogere scholen in 9 steden in het Verenigd Koninkrijk, vergelijkbaar met de Nederlandse Academie voor Popcultuur en de Fontys Rockacademie
 Articulus tempomandibularis, het kaakgewricht
 ATM (film), een Amerikaanse film uit 2012
Afvalstoffen Terminal Moerdijk

Engelse termen
Automated Teller Machine, geld- of bankautomaat
Active Traffic Management, gestuurd verkeersmanagement
Air Traffic Management, luchtverkeersmanagement
Anti Tank Missile, antitankraket
Amateur Telescope Making, telescoop bouwen als hobby
At the moment, chatjargon voor "op dit moment"